Wolseley 18/85 – samochód osobowy produkowany przez Wolseley Motor Company w latach 1938-1948
 Wolseley 18/85 – samochód osobowy produkowany przez British Motor Corporation pod marką Wolseley w latach 1967-1971